Niehans ist der Familienname folgender Personen:

 Jürg Niehans (1919–2007), Schweizer Nationalökonom
 Paul Niehans (1882–1971), Schweizer Arzt; gilt als Erfinder der Frischzellentherapie